Swabhawikakaja (skt. svabhavikakaya, tyb. ngo bo nyid sku) – w buddyzmie esencjonalne czyste ciało. Jest esencją pustki-mądrości, jednością ostatecznej sfery i pierwotnej świadomości.

Filozofia buddyjska